Коряковский:
 Коряковский, Иван Сергеевич (1912—1973) — командир миномётной роты, Герой Советского Союза, лейтенант
 Коряковский, Евгений Иванович (род. 29.06.1975) — российский актёр кино и театра

См. также 
 Коряковский форпост
 Коряковская